Jamalpur is der Name einer Anzahl von Ortschaften in Bangladesch, Indien und Pakistan, darunter:

 Jamalpur (Bangladesch), Stadt im Distrikt Jamalpur im Norden von Bangladesch
 Jamalpur (Bihar), Stadt in Bihar, Indien
 Jamalpur (Bahawalpur), Stadt im Distrikt Bahawalpur, Punjab, Pakistan